TPU steht für:
 einen thermoplastischen Kunststoff, siehe Polyurethane
 eine kambodschanische Sprache, siehe Tampuan (Sprache)
 einen von Google entwickelter Prozessor, siehe Tensor Processing Unit
 eine funktionale Einheit in Mikroprozessoren von Motorola, siehe Time Processing Unit
 eine Partei in der Ukraine, siehe Starke Ukraine
 einen Flughafen in Nepal, siehe Tikapur Airport 
 eine peruanische Fluggesellschaft, siehe Avianca Perú

Siehe auch:

Abkürzung